Роско има више значења:
 Роско (Њујорк)
 Роско (Монтана)
 Роско (Небраска)
 Роско (Тексас)
 Роско (Јужна Дакота)
 Роско (Илиноис)
 Роско (Минесота)
 Роско (Мисури)
 Роско (Пенсилванија)